Иван Генадиев, наречен Хармосин, е български общественик, учител и писател, деец на късното Българско възраждане в Македония.

Биография 
Иван Генадиев е роден около 1830 година в Охрид, тогава в Османската империя, в семейството на архимандрит Генадий, бъдещ велешки митрополит. Завършва класното училище в Битоля, където баща му е протосингел на митрополита, и учи гръцка филология в Атинския университет. Работи като учител. Пише поезия на гръцки език. Става секретар на деркоския митрополит, но в 1865 година вече е в Дебър, като секретар на баща си, назначен за митрополит в града в 1864 година. Генадиев събира народни напеви и превежда от гръцки на български църковни песни и в 1869 година издава в Цариград „Пасхалия“, църковна песнопойка нотирана с невми. Вторият му сборник „Велики воскресник“ е загубен. В 1870 година отново следва баща си като секретар на новата му катедра във Велес. А в 1873 година двамата се местят в Битоля. След смъртта на баща си Иван Генадиев се установява в Цариград, а от 1876 година е учител по история и музика в Пловдивската гимназия. След 1878 година е секретар на пловдивския митрополит. В 1887 година издава „Брачник. Книга за сродствата и други отношения на брака“. В ръкописното си наследство оставя църковповечески сборници и сатирична комедия писана на гръцки.

Иван Генадиев е баща на журналиста Харитон Генадиев, на видния общественик и политик министър Никола Генадиев и на революционера, деец на ВМОРО Павел Генадиев.

Родословно дърво

Външни препратки 
 „Пасхалия“ книга на Йоан Генадиев Хармосин Охридски, издадена през 1869 г. от печатница „Македония“ в Цариград.

 "Брачник; Книга за Сродствата и други отношения на Бракът" книга на Йоан Генадиев Хармосин Охридски, издадена през 1887 г.

Бележки 

Родени в Охрид
Български просветни дейци от Македония
Възпитаници на Атинския университет
Български общественици от Македония
Починали в Пловдив
Български преводачи
Български учители
Български имигранти от Македония в Пловдив